Shooting Star(s) pode ser:

 Shooting Star Children's Hospice
 The Shooting Star
 Shooting Star (banda desenhada), Marvel Comics
 The Shooting Star, nome do carro de Racer X em Mach GoGoGo
 Shooting Stars Award
 Shooting Stars F.C.
 Shooting Star Casino no Minnesota
 Bay 101 Shooting Star
 A Técnica de wrestling professional

Pessoas

 Shooting Star (actor)
 Tecumseh (1768–1813)

Transportes

 P-80 Shooting Star
 T-33 Shooting Star
 Locomotiva vapor da BR 'Britannia'
 Locomotiva a vapor da GWR Star
 JNR Class DD51
 JR Freight Class EF510
 Lockheed T-33

Música

 Shooting Star (banda)
 Shooting Star (álbum de Elkie Brooks), 1978
 Shooting Star (álbum de Shooting Star), 1980
 Shooting Stars (álbum), 1979 por Dollar
 Shooting Stars, 2011 por TyDi

Canções
Shooting Star (canção de Air Traffic)
Shooting Star (canção de Bad Company)
Shooting Star (canção de David Rush)
Shooting Star (canção de Deepest Blue)
Shooting Star (canção de Elton John)
Shooting Star (canção de Modern Talking)
Shooting Star (canção de Poison)
Shooting Star (canção de Kotoko e Mami Kawada)
Shooting Star (canção de Órla Fallon)

Média

 Shooting Stars (programa de televisão)
 Shooting Stars (série de televisão), Singapura
 Shooting Stars (CSI)
 Shooting Star, peça por Steven Dietz
 Shooting Stars, peça por Molly Newman
 Shooting Stars (1927)
 Shooting Stars (1983)
 Shooting Star (Harry Potter)

Desambiguação